Taken to the lowest level é um filme pornográfico gay lançado em 2009 produzido pela Channel 1 Releasing.

O filme foi dirigido por Chi Chi La Rue, tendo vencido o Grabby Awards de 2010 como Best All-Sex Video, Best Director, Best Box Cover e Best Solo Performance (Adam Killian).

Elenco 
 Adam Killian
 Philip Aubrey
 Blake Riley
 Johnny Hazzard
 Jeremy Bilding
 Mitchell Rock
 Diesel Washington
 David Taylor
 Luke Cassidy
 Derek Da Silva
 Tyler Saint
 Lucas Knowles
 Josh West
 Dominic Pacifico
 Chad Manning
 Zane Jacobs
 Zack Jamison
 Shane Risk

Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos de 2009
Filmes pornográficos gays